Il singolare del Milan Indoor 2004 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Martin Verkerk era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Grégory Carraz.

Antony Dupuis ha battuto in finale 6–4, 6–7 (12–14), 7–6 (7–5) Mario Ančić.

Teste di serie

 n/a
  Martin Verkerk (quarti di finale)
  Tommy Robredo (quarti di finale)
  Feliciano López (primo turno)

  Ivan Ljubičić (primo turno)
  Rafael Nadal (secondo turno)
  Sargis Sargsian (secondo turno)
  Dominik Hrbatý (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Milan Indoor 2004
ATP Tour 2004